Мосальское — село Каширского района Воронежской области.

Административный центр Мосальского сельского поселения.

География

Улицы 
 ул. 1 Мая,
 ул. 9 Января,
 ул. Заречная,
 ул. К. Маркса,
 ул. Мичурина,
 ул. Садовая,
 ул. Светлый Луч,
 ул. Советская.

Ссылки 
 

Населённые пункты Каширского района (Воронежская область)